SLH steht für:
 Sozialliberaler Hochschulverband 

slh steht für:
 Southern Puget Sound Salish (ISO-639-3-Code), Dialekt des Lushootseed, einer Sprache des Küsten-Salish

Abkürzung